В статье представлена численность азербайджанского народа, который преимущественно проживает в Иране и в Республике Азербайджан.

Общая численность — более 27 435 319 человек. Основная религия — ислам (преимущественно шиитского толка).

Языки — азербайджанский (исконный язык народа) и языки стран проживания.

Азербайджанцы в Иране 
В Иране азербайджанцы являются самым большим этническим меньшинством. Снизу представлена таблица, где указана численность азербайджанцев, по иранским провинциям.

Примечания 

Азербайджанцы